Die Orgeln der Kathedrale von Nantes waren die Hauptorgel auf der Westempore sowie die noch bestehende Chororgel. Letztere wurde 1896 von Louis Debierre gebaut und ist mit 31 Registern die größte Chororgel Frankreichs. Die Hauptorgel von François-Henri Clicquot aus dem Jahr 1784 war mehrfach erweitert und umgebaut worden und verfügte zuletzt über 74 Register, die auf vier Manuale und Pedal verteilt waren. Sie wurde am 18. Juli 2020 durch einen Brand zerstört.

Hauptorgel

Baugeschichte 
Die Hauptorgel mit 74 Registern und einem Prospekt von 1619 befand sich auf der Westempore. Sie basierte auf einer Orgel von Jacques Girardet (1619, II/P/29), die 1768 durch Adrien Lépine erweitert wurde. Der Erweiterungsumbau 1780–1784 durch François-Henri Clicquot kam einem Neubau gleich (V/P/49). 1868 wurde das Werk von Merklin-Schütze aus Paris, den man Aristide Cavaillé-Coll vorzog, restauriert und überarbeitet. 1933 erfolgte ein Umbau durch Beuchet-Debierre aus Nantes, der die Traktur pneumatisierte. Die Kriegsschäden des Jahres 1944 wurden 1971 von Joseph Beuchet behoben. Den Brand der Kathedrale von 1972 überstand sie fast unversehrt. Bei einem Großbrand am 18. Juli 2020 wurde die große Orgel vollständig zerstört.

Disposition 1971–2020 

 Koppeln: Tirasses, copulas.
 Spielhilfen: Pédale de crescendo.
 Anmerkungen:
 C = Register von dem Orgelbauer Clicquot (1780)
 (v) = vakantes Register (ursprünglich vorgesehene Disposition, nicht ausgeführt)

Technische Daten 
 74 Register, 104 Pfeifenreihen (geplant: 89 Register, 125 Pfeifenreihen)
 Spieltisch:
 Spielschrank
 4 Manuale
 Pedal
 Registerzüge
 Traktur:
 Tontrakur: Mechanisch (am Spieltisch) / Elektro-pneumatisch
 Registertraktur: Elektrisch

Chororgel

Baugeschichte 
Im Chor befindet sich die mit 31 Registern größte Chororgel Frankreichs; sie wurde 1896 von Louis Debierre erbaut. Sie wurde durch den Brand von 1972 stark beschädigt und 1985–1993 von Jean Renaud rekonstruiert.

Disposition seit 1993

Technische Daten 
 31 Register, 42 Pfeifenreihen
 Spieltisch:
 Spielschrank:
 3 Manuale
 Pedal
 Traktur:
 Tontrakur: Pneumatisch
 Registertraktur: Elektrisch

Organisten 
 –1954: Marcel Courtonne (1883–1954)
 1954–2013: Félix Moreau (1922–2019)
 2013–heute: Michel Bourcier, Mickaël Durand und Marie-Thérèse Jehan

Literatur

Aufnahmen/Tonträger 
 Marie-Thérèse Jehan: René Vierne (1878–1918): Œuvres choisies. Edition Lade 007, CD (Werke von René Vierne an der Chororgel: Messe basse, Trois Interludes pour l’Hymne Ave maris stella, Douze pièces de différents caractères).
 Félix Moreau: Musiques françaises d'orgues du XVIIè et XVIIIè siècle. 1993, Forlane UCD 16716, CD (Werke von Roberday, Boyvin, Couperin, Grigny, Marchand, Clavière, Piroye an der Hauptorgel).
 Marié-Thérèse Jehan: Augustin Barié – L’Œuvre pour orgue. 1984, Solstice SOCD 17, CD (Werke von Barié an der Hauptorgel: Symphony op. 5, Elegie, 3 Pieces op. 7).
 Marie-Thérèse Jehan: Felix Moreau – Orgelwerke. 17. März 2005, Solstice SOCD 209, CD (Werke von Félix Moreau an der Hauptorgel: Genese, Suite Modale, Incarnation, Hymnal, Toccata-Cri d′Espoir).

Weblinks 

 Internetpräsenz der association des amis de l’orgue, Nantes (französisch)
 Informationen auf musimem.com (französisch)
 Informationen auf musiqueorguequebec.ca (englisch/französisch)
 Orgel Databank (niederländisch)

Einzelnachweise 

Nantes, Orgeln der Kathedrale von Nantes
Kultur (Nantes)